La Unión General Tunecino de Estudiantes (en francés : Union générale tunisienne des étudiants o UGTE para abreviar) es una organización sindical independiente de todos los partidos y organizaciones políticas. Se encarga de defender los intereses materiales, morales y pedagógicos de los estudiantes de las universidades tunecinas. Gratis, independiente y democrática ”, en un esfuerzo por restaurar la eficacia del movimiento estudiantil en la Universidad de Túnez. Fundó esta organización en la escena estudiantil en 1985 . A lo largo de su historia, compite con la Unión General de Estudiantes Tunecinos, donde tienen una amplia difusión, y la mayoría de las universidades tunecinas. El lema de la organización es: Unidad, Lucha, Independencia .

Historia 
En una reunión celebrada en la Facultad de Derecho de Túnez el 15 de noviembre de 1984, un grupo de estudiantes islamistas puso en marcha el proyecto “Por un estudiante libre” para solucionar la crisis del sindicato estudiantil. El 22 de marzo de 1985, la unidad sindical se alió con los estudiantes islamistas como componente principal y anunció la organización de las elecciones para la conferencia decisiva. Del 18 al 20 de abril, la conferencia se celebró en la Facultad de Ciencias de Túnez para convertirse en la conferencia de fundación de una nueva organización estudiantil llamada “ Unión General Tunecino de Estudiantes ” bajo el liderazgo de estudiantes islámicos, en cooperación con estudiantes independientes.

El Unión General Tunecino de Estudiantes fue reconocida como organización estudiantil legal en mayo de 1988 . Desde la fecha de su fundación, este gremio, que a menudo incluye rostros islámicos e independientes, se ha convertido en un consenso estudiantil, lo que ha llevado al otro gremio al vacío, que convocó en 1988 a un grupo de corrientes políticas, especialmente los Luchadores Democráticos Nacionales ( Mod) , el Partido Nacional Democrático Unido (Watad) y los Demócratas Patrióticos. La universidad (y el taj) se apresuraron a organizar la 18ª conferencia extraordinaria, a reestructurar su sindicato, y solo pasaron unos meses hasta que el "mod" se retiró de la reunión . En las elecciones al consejo científico de marzo de 1990, la Unión logró un aplastante éxito sobre sus competidores al ganar 70 escaños frente a 3  . El 25 de marzo de 1991 las autoridades o el partido de gobierno acusaron a la Unión General de Estudiantes de Túnez de poseer y ocultar un arsenal de armas. El Tribunal de Primera Instancia de Túnez suspendió sus actividades el 26 de abril y fue acusado por el gobierno de siendo el ala estudiantil del movimiento islámico Ennahda, y su disolución fue firmada por el tribunal el 8 de julio de 1991 .

Después de la revolución tunecina , se creó la Asociación de Mayores de la Unión General de Estudiantes de Túnez, que es una asociación amiga que tiene como objetivo vincular el vínculo entre los antiguos de la unión y realizar actividades de carácter social, cultural y recreativo para el veteranos del sindicato y sus familias y cooperar con asociaciones similares. La junta directiva está compuesta por el presidente Souad Abdel Rahim, Fathi Al-Ghazwani (secretario general), Fathi Jabnouni (tesorero), Adel Thabeti (secretario general adjunto), Jamila Al-Shamali (tesorero adjunto).  reconocimiento tuvo lugar el 11 de junio de 2011, mientras simpatizantes de la Unión General de Estudiantes de Túnez se manifestaban en universidades tunecinas para exigir el retorno de esta unión y presentarla como víctima del antiguo régimen.

Mártires de la unión 
Tras el gran impulso que disfrutó la Unión en los años noventa y finales de los ochenta, 6 años después de su fundación, las fuerzas policiales de represión del régimen tunecino lanzaron una gran campaña de detenciones y atentados contra la Unión y sus combatientes, que desembocó en la caída de muchos mártires dentro y fuera de los muros universitarios. Que terminó con su disolución en 1991, una lista de varios mártires del sindicato:

Conferencias

elecion de asesoramiento científico 
Cada anos una elecion puede en todos las universidades tunecinas bajo la dirección de Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica (Túnez). El Unión General Tunecino de Estudiantes y Unión General de Estudiantes de Túnez son el contodatores mas fovoritas para ganar. despues 2014 Unión General Tunecino de Estudiantes ganar el 1ier

Referencias 

Organizaciones fundadas en 1985
Juventud
Organizaciones de Túnez
Organizaciones estudiantiles